Münzgasse steht für:
 Münzgasse (Bayreuth), siehe Liste der Baudenkmäler in Bayreuth
 Münzgasse (Dresden), eine Gasse in Dresden
 Münzgasse (Günzburg), eine Gasse in Günzburg
 Münzgasse (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Süd
 Münzgasse (Tübingen), eine Gasse in Tübingen

Siehe auch:
 Münzstraße